Delegace (z lat. delegó, pověřuji, posílám) může znamenat:

 skupina zvolených nebo pověřených stálých zmocněnců (delegátů), kteří mají zastupovat nějakou organizaci nebo větší skupinu osob (stát, kolektiv, spolek, politickou stranu apod.) u jiné instituce, při nějaké významné události a podobně. 
 Rakousko-uherské delegace, zastupitelský orgán v někdejším Rakousku-Uhersku složený z poslanců Říšské rady a Uherského sněmu
 delegace (procesní právo), přenesení (delegování) pravomoci na jinou osobu, přikázání věci k jinému orgánu
 Delegace Evropské unie ve Spojených státech amerických
 Delegace pro přijetí mezinárodního jazyka

informatika
 delegace (programování), programátorská technika až návrhový vzor

Související články 
 Chargé d’affaires
 Delegát
 Legát

Externí odkazy